Altenhaus steht für

 Peter von Altenhaus († 1513), Stallmeister und Truchsess von Kaiser Maximilian I.
 Altenhaus (Gemeinde Wartberg), Ortschaft der Gemeinde Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Altes Haus